Birrer ist der Familienname folgender Personen

 Franz Birrer (* 1932), Schweizer Diplomat
 Franz Birrer (Unternehmer) (1903–1996), Tuchfabrikant und Grossrat
 Mario Birrer (* 1980), Schweizer Radrennfahrer
 Max Birrer (1905–1937), Schweizer Maler und Graphiker
 Prisca Birrer-Heimo (* 1959), Schweizer Politikerin (SP)
 Roger Birrer (* 1963), Schweizer Schwimmer
 Urs Birrer (* 1961), Schweizer Fußballspieler
 Werner Birrer († 2013), Schweizer Politiker